Paolo Borghi (1961) – altista italiano
Paolo Borghi (1929-2016) – pallavolista e dirigente sportivo italiano
Paolo Borghi (1942) – scultore italiano